Danię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 reprezentowało osiemnastu zawodników.

Narciarstwo alpejskie 

Kobiety

Mężczyźni

Biathlon 

Mężczyźni

Biegi narciarskie 

Mężczyźni

Curling 

Kobiety - 5. miejsce

Mężczyźni - 9. miejsce

Narciarstwo dowolne 

Kobiety

Snowboard 

Kobiety

Łyżwiarstwo szybkie 

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
2010
2010 w Danii